Ordre religieux:
 La Compagnie de Jésus (Societas Jesu, SJ ou s.j.) est un ordre religieux catholique dont les membres sont des clercs réguliers appelés « jésuites ».

Le jésuite est :
 un membre de l'ordre catholique de la Compagnie de Jésus
 une pièce de pâtisserie française.

Toponymie du Canada (province de Québec):
 Lac du Jésuite, situé au nord de Sainte-Thècle, dans la MRC de Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie.
 Chemin du lac du Jésuite, situé au nord de Sainte-Thècle, dans la MRC de Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie.
 Décharge du lac du Jésuite, situé au nord de Sainte-Thècle, dans la MRC de Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie.